Токарский — русская фамилия; имеет женскую форму Токарская.

Известные носители 
 Токарский, Александр Ардалионович (1852—1917) — присяжный поверенный, депутат Государственной думы I созыва от Саратова.
 Токарский, Ардалион Ардалионович (1859—1901) —  русский психиатр, психолог, один из основателей экспериментальной психологии в России.
 Токарский, Николай Михайлович (1892—1977) — советский архитектор и историк архитектуры, арменовед.
 Токарский, Юлиан (1883—1961) — польский учёный-геолог, петрограф, почвовед, педагог, доктор философии, профессор.